Олег Маркович Розен (27 июля 1932 — 4 мая 2018) — советский и российский геолог-тектонист, доктор геолого-минералогических наук (1992), исследователь докембрия.

Известен как разработчик систематики метаморфизованных карбонатных пород для международной Подкомиссии по систематике метаморфических пород Комиссии по петрологии Международного Союза геологических наук (SCMR ICP IUGS).

Биография 
Родился 27 июля 1932 года в Москве.

В 1955 году окончил Московский геолого-разведочный институт (МГРИ) по специальности «поиски полезных ископаемых и геологическая съемка».

В 1955—1965 годах работал начальником партии Карагандинского геологического управления, проводил геологическую съемку в северном Казахстане.

В 1965—1979 годах был заведующим Лаборатории литологии и геохимии докембрия Всесоюзного института минерального сырья (ВИМС).

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Геология раннего докембрия Кокчетавского докембрийского массива», на Геологическом факультете МГУ.

В 1975—1985 годах одновременно работал с Международной Подкомиссией по систематике метаморфических пород (SCMR).

C 1979 года был заведующим Лаборатории докембрия и начальником Анабарской научной экспедиции в Институте литосферы АН СССР.

В 1992 году защитил докторскую диссертацию по теме «Формирование земной коры Анабарского щита» в Институте Литосферы РАН.

в 1992—1993 годах работал в США по эволюции Сибирского кратона, грант Национального научного фонда (NSF).

С 2000 года институт вошёл в соcтав Геологического института РАН, где он стал главным научным сотрудником Лаборатории тектоники раннего докембрия, Отдела Тектоники ГИН РАН.

Скончался в Москве 4 мая 2018 года.

Награды и премии 
 1982 — диплом и первая премия МОИП за публикации: «Тектоническая карта Восточного Казахстана», «Тектоника Казахстана».
 1984 — Серебряная медаль ВДНХ и Диплом Президиума АН СССР с серебряным знаком, за экспозицию к 27 сессии Международного геологического конгресса в Москве.
 1997 — Стипендиат Президиума Российской Академии наук (1997—2000).
 — медаль «Ветеран труда».

Членство в организациях 
 Член бюро Межведомственного литологического комитета РАН.
 Председатель Секции литологии и геохимии докембрия в Межведомственном литологическом комитете РАН.
 Член Межведомственного петрографического комитета РАН,
 Руководитель рабочей группы по карбонатам международной Подкомиссии по систематике метаморфических пород (SCMR ICP IUGS).

Примечания

Ссылки 

 О. М. Розен — Краткая биография на сайте ГИН РАН.

Выпускники МГРИ-РГГРУ
Геологи России
Геологи СССР
Сотрудники Геологического института РАН